Duffield Castle ist der Name folgender Burgen in England:

 Duffield Castle (Derbyshire) in Duffield, Derbyshire
 Duffield Castle (Yorkshire) bei North Duffield, North Yorkshire